Соревнования в плавании на 100 метров брассом (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 25 и 26 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 25 марта в 13:03 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 20:03, а финал — 26 марта в 19:00.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Состязание за место в полуфинале 
Проводился между поделившими шестнадцатое место в отборочных заплывах Романом Слудновым и Робином ван Агеле в 14:30 по местному времени.

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

100 м, брасс, мужчины